Maccabi Herzliya is een Israëlische voetbalclub uit Herzliya.

In 2005 werd de finale gehaald van de Israëlische Beker waarin met 2-2 gelijk werd gespeeld en na de strafschoppenserie (3-5) werd verloren van Maccabi Tel Aviv FC. De club werd in 2005/06 kampioen van de Liga Leumit, de Israëlische 2de klasse. Nadat degradatie in het eerste seizoen net vermeden kon worden degradeerde de club in 2008.

Erelijst 
 Beker van Israël
Finalist: 2005
 Liga Leumit
 Kampioen: 2005/06

Eindklasseringen vanaf 2000

Bekende (ex-)spelers
  Pieter Merlier

Externe links
 Officiële website

Herzliya, Maccabi
District Tel Aviv